De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2016/17 werd gespeeld op zaterdag 27 mei 2017 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Borussia Dortmund won met 2–1 van Eintracht Frankfurt.

Finale

Voorgeschiedenis
Het was de eerste keer dat Eintracht Frankfurt en Borussia Dortmund elkaar troffen in de finale van de DFB-Pokal. Eintracht Frankfurt kon de trofee voor de vijfde keer winnen, Borussia Dortmund maakte kans om de beker voor de vierde keer te winnen. Dortmund was de eerste club die voor de vierde keer op rij de bekerfinale mocht spelen.

Wedstrijd

2017
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
DFB-Pokal
Sportevenement in Berlijn